Le Journal de Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary), le roman éponyme d’Helen Fielding publié en 1996 ;
Le Journal de Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary), film réalisé par Sharon Maguire et sorti en 2001, adaptation du roman.